Wehrli kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugen Wehrli
 M. Wehrli

Robotskapade auktorsförkortningar